Расстояние кода в теории кодирования — метрики отличий кодов. Наиболее используемыми расстояниями являются:
 Расстояние Хэмминга
 Расстояние Левенштейна
 Расстояние Йенцена — Шаннона

См. также 
 Объём кода
 Граница кода